Loudness (englisch Lautstärke) steht für:
 Lautheit in der Psychoakustik
 Einstellung der gehörrichtigen Lautstärke in der Elektroakustik (Loudness-Taste)
 Loudness (Band), japanische Musikgruppe